Horns församling kan syfta på:

Horns församling, Linköpings stift – en församling i Linköpings stift
Horns församling, Skara stift – en tidigare församling i Skara stift